Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Puciata – polski malarz
 Samuel Puciata – polski urzędnik
 Tobiasz Puciata – polski urzędnik
 Władysław Puciata – polski urzędnik